«Старшина» — советский художественный фильм 1979 года о Великой Отечественной войне.

Сюжет 
Лето 1944 года. Танкист-старшина Кацуба, получив тяжёлое ранение, попадает в госпиталь.

Но война идёт к концу, и после выздоровления Кацуба получает неожиданное назначение: его направляют в тыл, в лётное училище, где он становится старшиной эскадрильи. Отношения с курсантами, среди которых и призванная молодёжь и молодые фронтовики, складываются не сразу, но потом старшина становится настоящим «батей» для опалённых войной ребят.

Наступает День Победы, который для всех стал праздником со слезами на глазах. Старшина и его курсанты тоже победили, но горечь утрат рождает слёзы и боль за тех, кто не дожил до великой Победы.

Награды 
 1980 Сценарист Владимир Кунин, режиссёр Николай Кошелев, оператор Алексей Гамбарян, актёр Владимир Гостюхин за создание фильма «Старшина» были удостоены серебряных медалей имени Александра Довженко.

В ролях 
 Владимир Гостюхин — старшина Кацуба
 Наталья Сайко — Наташа
 Александр Васильев — курсант Никольский
 Анатолий Горин — курсант Тараскин
 Александр Жданов — курсант Чеботарь
 Андрей Данилов — курсант Сергеев
 Рамаз Абушидзе — курсант Менджеридзе
 Владимир Юрьев — курсант Лесаев
 Павел Кашлаков — полковник Егоров
 Игорь Комаров — генерал Лежиев
 Иван Бортник — Иван Никанорыч, инвалид
 Николай Лавров — капитан Хижняк
 Дмитрий Ладыгин — младший лейтенант Пугачёв 
 Игорь Ефимов —полковник из штаба армии
 Валерий Миронов — лейтенант
 Никита Михайловский — танкист

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Николай Кошелев
 Сценарий: Владимир Кунин
 Оператор: Алексей Гамбарян
 Композитор: Игорь Цветков
 Художник-постановщик: Георгий Кропачёв
 Художник-декоратор: Виктор Иванов
 Звукорежиссёр: Гарри Беленький
 Тексты песен: Александр Твардовский
 Монтаж: Анна Бабушкина
 Костюмы: Н. Холмова

Интересные факты 
Фильм по признанию Владимира Гостюхина остаётся одним из самых любимых для актёра:
«Наверное, по человеческому характеру этот герой мне ближе всего и больше всего он выражает мою человеческую суть. Такой тип людей, как старшина Кацуба, проходит через многие мои роли»
Старшина Кацуба — мой лучший персонаж. Скажу более, мой идеал человека.

Примечания

Литература 
 Старшина // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — с. 425
 Петров В. — Пацаны старшины Кацубы (O худож. фильме «Старшина». Режиссер Н. Кошелев) // Советская молодёжь, 24 августа 1980

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Владимира Кунина